National Highway 2a steht für:

 eine Fernstraße in Indien, siehe National Highway 2a (Indien)
 eine Autobahn in Taiwan, siehe Nationalstraße 2A (Taiwan)